Ліга Європи УЄФА 2014–2015 — шостий розіграш щорічного футбольного клубного змагання, яке до зміни формату називалось «Кубок УЄФА». Фінальний матч відбувся у Варшаві, Польща на стадіоні «Народовий».

Розподіл асоціацій 
У Лізі Європи УЄФА 2014-15 взяли участь 195 команд з усіх 54 асоціацій членів УЄФА. Рейтинг асоціацій, оснований на таблиці коефіцієнтів УЄФА, використовується для визначення кількості команд-учасниць для кожної асоціації:

 Асоціації 1-6 представлені трьома (3) командами
 Асоціації 7-9 представлені чотирма (4) командами
 Асоціації 10-51 (крім Ліхтенштейну) представлені трьома (3) командами
 Асоціації 52-53 представлені двома (2) командами
 Ліхтенштейн та Гібралтар представлені однією (1) командою
 Три перші асоціації рейтингу Fair Play УЄФА отримують по додатковому місцю
 А також 33 команди-невдахи Ліги Чемпіонів УЄФА 2014-15 переходять в Лігу Європи

Переможець Ліги Європи УЄФА 2013–2014 також отримують місце у змаганні як чемпіон, якщо не кваліфікуються у Лігу Чемпіонів УЄФА 2014-15 або Лігу Європи УЄФА 2014-15 через чемпіонат або кубок своєї країни.

Рейтинг асоціацій 
Асоціації отримують місця у Лізі Європи УЄФА 2014-15 відповідно до таблиці коефіцієнтів УЄФА 2013 (з 2008 по 2013 рік).

Крім місць, розподілених рейтингом, асоціацію можуть представляти додаткові команди:

 (FP)—Додаткові місця через рейтинг Fair Play (Норвегія, Швеція, Фінляндія)
 (ЛЧ)—Команди, що вибули з Ліги Чемпіонів

Представництво країн

Розподіл за раундами

Список учасників 
Теги в дужках вказують на те, як команда потрапила в турнір:
 ВТ: володар титулу
 ПК: переможець національного кубка
 ФК: фіналіст національного кубка
 КЛ: переможець національного кубка ліги
 2-е, 3-є, 4-е, і т. д.: позиція в чемпіонаті
 ПП: переможці післясезонного європейського плей-оф
 FP: рейтинг «Fair Play»
 ЛЧ: команди, що вибули з Ліги чемпіонів
 Гр: груповий етап
 П-О: раунд плей-оф
 3КР: 3-й кваліфікаційний раунд

Розклад матчів і жеребкувань 
Всі жеребкування пройдуть у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, Швейцарія, якщо не вказано інше.

Кваліфікація 
У кваліфікаційних раундах і плей-оф команди розподіляються на сіяні та несіяні відповідно до їхнього рейтингу у таблиці коефіцієнтів УЄФА—2014, за якими проводиться жеребкування, що розподіляє пари у двоматчевому протистоянні. Команди з однієї країни не грають одна з одною.

Перший кваліфікаційний раунд 

Перші матчі відбулися 1 та 3 липня 2014 року, матчі-відповіді — 8, 10 та 11 липня.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбулися 17 липня 2014 року, матчі-відповіді — 22 та 24 липня.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбулися 31 липня 2014 року, матчі-відповіді — 7 серпня.

|}

Раунд плей-оф 

Перші матчі відбулися 21 серпня 2014 року, матчі-відповіді — 28 серпня 2014 року.

|}

Груповий етап

Група A 

|

|}

Група B 

|

|}

Група C 

|

|}

Група D 

|

|}

Група E 

|

|}

Група F 

|

|}

Група G 

|

|}

Група H 

|

|}

Група I 

|

|}

Група J 

|

|}

Група K 

|

|}

Група L 

|

|}

Плей-оф 

У плей-оф взяли участь 32 клуби: 24 клуби, що зайняли перші два місця в групах на груповому етапі, і 8 клубів, що зайняли 3-і місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Сітка турніру

1/16 фіналу 
Жеребкування відбулося 15 грудня 2014. Перші матчі були зіграні 19 лютого, матчі-відповіді — 26 лютого 2015.

|}

1/8 фіналу 
Жеребкування відбулося 27 лютого 2015. Перші матчі були зіграні 12 березня, матчі-відповіді — 19 березня 2015.

|}

1/4 фіналу 
Жеребкування відбулося 20 березня 2015. Перші матчі відбулися 16 квітня, матчі-відповіді — 23 квітня 2015.

|}

Півфінали 
Жеребкування відбулося 24 квітня 2015 року. Перші матчі відбулися 7 травня, а матчі-відповіді — 14 травня 2015 року.

|}

Фінал 

Фінал відбувся 27 травня на стадіоні «Народовий» у Варшаві.

Цікаві факти 
 «Динамо» (Київ) стало першою українською командою в історії незалежної України, що забила п'ять голів у ворота англійського клубу в матчах європейських клубних турнірів УЄФА. 19 березня 2015 року у  відповідному матчі 1/8 фіналу динамівці обіграли в Києві «Евертон» (Ліверпуль) з рахунком 5:2.
 19 березня 2015 року в матчі Ліги Європи 2014/15 рр. «Динамо» (Київ) — «Евертон» був встановлений рекорд відвідуваності матчів Ліги Європи. Гру відвідали 67553 глядачів.
 «Дніпро» (Дніпропетровськ) вперше у своїй історії вийшов у фінал Ліги Європи УЄФА.

Бомбардири

Джерела

Посилання 
 Офіційна сторінка Ліги Європи на сайті УЄФА

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2014—2015